Андаманский полосатый погоныш () — вид птиц из семейства пастушковых. Видовое название присвоено в честь Чарлза Джона Каннинга. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики Андаманских островов.

Описание 
Длина тела 34 см. Крупнейшие представители рода. Легко отличимы по глянцевому каштановому оперению, обширной жирной штриховке на нижней стороне тела, и относительно яркому яблочно-зелёному с узким беловатым кончиком клюву. Самцы и самки выглядят одинаково.

Биология 
В основном питаются червями, моллюсками и насекомыми (возможно, также мелкой рыбой). Перед проглатыванием крупных кузнечиков птицы встряхивают и бьют их.

В насиживании кладки принимают участие как самец, так и самка.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World

Пастушковые
Эндемики Андаманских островов
Животные, описанные в 1863 году
Таксоны животных, названные в честь людей